Reykholt ist der Name folgender Orte in Island:

 Reykholt (Borgarbyggð) in der Gemeinde Borgarbyggð
 Reykholt (Bláskógabyggð) in der Gemeinde Bláskógabyggð